Comstock ist der Familienname folgender Personen:
 Ada Comstock (1876–1973), US-amerikanische Hochschullehrerin
 Anna Botsford Comstock (1854–1930), amerikanische Publizistin und Illustratorin
 Anthony Comstock (1844–1915), amerikanischer Regierungsbeamter
 Barbara Comstock (* 1959), US-amerikanische Politikerin
 Charles C. Comstock (1818–1900), US-amerikanischer Politiker
 Cyrus B. Comstock (1831–1910), US-amerikanischer Offizier des U.S.Corps of Engineers
 Daniel Frost Comstock (1883–1970), amerikanischer Physiker und Ingenieur
 Daniel Webster Comstock (1840–1917), US-amerikanischer Politiker
 Elizabeth Leslie Rous Comstock (1815–1891), englisch-amerikanische Geistliche und Sozialreformerin
 George W. Comstock (1915–2007), US-amerikanischer Mediziner und Forscher
 John Henry Comstock (1849–1931), US-amerikanischer Entomologe
 Keith Comstock (* 1955), US-amerikanischer Baseballspieler
 Oliver C. Comstock (1780–1860), US-amerikanischer Politiker
 Solomon Comstock (1842–1933), US-amerikanischer Politiker
 William Comstock (1877–1949), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Comstock (Michigan)
 Comstock (Minnesota)
 Comstock (Nebraska)
 Comstock (North Dakota)
 Comstock (Oregon)
 Comstock (Wisconsin), im Barron County
 Comstock Corners (New York)
 Comstock Gardens (Rhode Island)
 Comstock Park (Michigan)
 Comstock (Terrell County, Texas)
 Comstock (Val Verde County, Texas)

Sonstiges:
 einen Mondkrater, siehe Comstock (Mondkrater)
 eine Mine in Virginia City, Nevada, siehe Comstock Lode
 Comstock-Needham-System, Benennungssystem für die Flügeladerung von Insekten
 Comstock-Gesetze (engl. Comstock laws), nach Anthony Comstock, Beschränkungen des Versands von Schriften und Gegenständen über die Post in den Vereinigten Staaten
 Comstock-Preis für Physik

im NRHP gelistete Objekte:
 Comstock Covered Bridge, in Montgomery, Vermont, ID-Nr. 74000212
 Comstock Hall, in Ithaca, New York, ID-Nr. 84003122
 Comstock Public School, in Comstock, Minnesota, ID-Nr. 80002012
 Comstock-Cheney Hall, in Ivoryton, Connecticut, ID-Nr. 82003769
 Comstock-Harris House, in Winter Park, Florida, ID-Nr. 83001432
 Comstock's Bridge, in East Hampton, Connecticut, ID-Nr. 76001978

Siehe auch:
 Comstock Township